Montot puede referirse a:
 Montot, comuna francesa de Côte-d'Or.
 Montot, comuna francesa de Alto Saona.